Stigmatopteris är ett släkte av träjonväxter. Stigmatopteris ingår i familjen Dryopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Stigmatopteris